

Geografia
 Chérencé-le-Héron – comune francese nel dipartimento della Manica, regione della Normandia
 Héron – comune belga nella provincia vallona di Liegi
 Heron Island – isola corallina, parte delle isole Capricorn, al largo del Queensland, Australia
 Heron – census-designated place (CDP) degli Stati Uniti d'America, stato del Montana, contea di Sanders
 Heron Lake – città degli Stati Uniti d'America, stato del Minnesota, contea di Jackson
 Le Héron – comune francese nel dipartimento della Senna Marittima, regione della Normandia

Persone
 Bijou Heron (1863-1937) – attrice teatrale statunitense
 Blake Heron (1982-2017) – attore statunitense
 Francis Heron (1853-1914) – calciatore inglese, di ruolo attaccante; fratello del calciatore Hubert
 Gil Scott-Heron (1949-2011) – poeta e musicista statunitense
 Hubert Heron (1852-1914) – calciatore inglese, di ruolo attaccante; fratello del calciatore Francis
 Julia Heron (1897-1977) – scenografa statunitense
 Mustapha Heron (1997) – cestista statunitense
 Richard Heron Anderson (1821-1879) – militare statunitense

Altro
 Cratere Heron –  cratere sulla faccia nascosta della Luna
 Hawker Heron – caccia biplano realizzato dall'azienda aeronautica britannica Hawker Aircraft
 Heron Tower – grattacielo commerciale di Londra, Regno Unito
 IAI Heron – UAV monomotore, sviluppato dalla divisione Malat UAV della Israel Aerospace Industries